Слон фон Неймана — в научном юморе физическая теория, которая содержит так много параметров, которые можно произвольно варьировать, что какая-то их комбинация неизбежно будет соответствовать любым экспериментальным результатам. Теория-слон тем самым является нефальсифицируемой и потому не относится к естественнонаучному знанию.

Происхождение 
Атрибуция метафоры Джону фон Нейману основана на воспоминаниях Фримена Дайсона, который в 1953 году после многолетней работы со своими студентами над псевдоскалярной мезонной теорией приехал к Энрико Ферми, чтобы рассказать ему о своих результатах (которые согласовывались с измерениями, сделанными Ферми). Ферми сказал, что в теоретической физике есть лишь два подхода к вычислениям: понимание физической природы процесса или наличие точного математического формализма, и работа Дайсона не идёт ни по одному из этих путей. Когда обескураженный Дайсон спросил Ферми, почему тому не кажется убедительным совпадение результатов вычислений и эксперимента, Ферми указал на наличие произвольных параметров в модели Дайсона и отметил:
мой друг Джонни фон Нейман говорил, что с четырьмя параметрами он может описать слона, а с пятым — заставить его махать хоботом

Дайсон всё-таки дописал статью (студентам была нужна публикация), но после этого распустил группу и занялся другой областью физики.

Влияние на науку 
Метафора оказалась достаточно популярной для того, чтобы серьёзные научные работы использовали её в названии (), а  опубликовал в 2010 году статью, описывающую способ нарисовать двумерную слоноподобную кривую с помощью четырёх комплексных параметров; пятый параметр при этом определял положение «хобота».

Другие слоны фон Неймана 
Фон Нейман также использовал слона как синоним линейности и равновесия: слоны, состояния равновесия и линейные системы одинаково нечасто встречаются в природе, и потому высказывания о них нетривиальны, а соответствующие теории имеют смысл. Высказывания и теории о не-слонах в целом (а также неравновесиях и нелинейностях) неизбежно очень общи и потому практически бесполезны.

См. также 
 Сферический конь в вакууме
 Переобучение в машинном обучении

Примечания

Литература 
 Jürgen Mayer, Khaled Khairy and Jonathon Howard. Drawing an elephant with four complex parameters. // Am. J. Phys. 78, 648 (2010). 
 Wei, J. Least Square Fitting of an Elephant. // CHEMTECH, 5 (1975), С. 128—129.

Ссылки 
 Fitting an Elephant. // Wolfram Demonstrations Project. 

Научный юмор